Wrona ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Wrona (1940–2022), polnischer Hockeyspieler
 Alicja Wrona-Kutrzepa (* 1996), polnische Leichtathletin
 Marcin Wrona (1973–2015), polnischer Regisseur und Drehbuchautor
 Zdzisław Wrona (* 1962), polnischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Wrony